Frans II (franska: François II) född 19 januari 1544, död 5 december 1560, var kung av Frankrike från 1559. Han var son till Henrik II av Frankrike och Katarina av Medici. Bror till Karl IX av Frankrike och Henrik III av Frankrike.

Biografi 
Frans II gifte sig 1558 med Maria Stuart. Han besteg Frankrikes tron 1559, men han utövade ingen makt. Den kom istället att ligga hos hertigen av Guise, som var morbror till hans gemål.

Frans dog 16 år gammal av en böld i örat som spred sig till hjärnan.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Franska politiker under 1500-talet
Frankrikes regenter
Huset Valois-Angoulême
Män
Födda 1544
Avlidna 1560
Gravsatta i klosterkyrkan Saint-Denis